Antoine Guignard (ur. 30 lipca 1984 w Le Sentier) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant klubu z Le Brassus. Uczestnik mistrzostw świata w lotach narciarskich, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Do zawodów Pucharu Kontynentalnego po raz pierwszy zgłoszony został już jako czternastolatek. W rozgrywanych w grudniu 1998 w Sankt Moritz zawodach odpadł w kwalifikacjach. W konkursie głównym po raz pierwszy wystąpił w lutym 2001 w Neustadt, zajmując 47. miejsce. W latach 2001–02 dwukrotnie wystartował na mistrzostwach świata juniorów. Indywidualnie zajął kolejno 27. i 26. miejsce, a w drużynie dwukrotnie kończył zawody na 11. pozycji.

W latach 2002–2006 nie występował w oficjalnych zawodach międzynarodowych. W pierwszym po powrocie występie, w lutym 2006 w Courchevel, zdobył punkty FIS Cup. W najlepszej trzydziestce Pucharu Kontynentalnego Guignard znalazł się po raz pierwszy w lutym 2007 w Pragelato. Umożliwiło mu to debiut w zawodach Pucharu Świata. 10 marca 2007 wystąpił w drużynowym konkursie cyklu, zajmując 6. miejsce w Lahti. Odpadł w kwalifikacjach do rozgrywanych dzień później zawodów indywidualnych. 18 marca w Zakopanem zajął najwyższe w karierze, szóste miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego. Zdobył punkty do klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix 2007, zajmując 29. miejsce w zawodach w Oberhofie. W sezonie 2007/2008 dwukrotnie wystąpił w konkursie głównym w ramach zawodów indywidualnych cyklu, zajmując 40. miejsce w Val di Fiemme 12 stycznia i 44. w Willingen 17 lutego. W Pucharze Kontynentalnym najwyżej sklasyfikowany był na 8. pozycji. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2008. Indywidualnie odpadł w kwalifikacjach, a w zawodach drużynowych zajął 9. miejsce.

W kolejnych dwóch latach osiągał gorsze wyniki: nie wystąpił już w konkursie indywidualnym w ramach Pucharu Świata, w PK punkty zdobywał dwukrotnie w sezonie 2008/09 i raz latem 2009. Ostatni występ Guignarda w zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS miał miejsce podczas FIS Cup w Courchevel w marcu 2010.

Zdobył brązowy medal indywidualnie oraz srebrny w drużynie na Mistrzostwach Szwajcarii w Skokach Narciarskich 2008.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 77.
 sezon 2007/2008: 34.
 sezon 2008/2009: 116.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007: 66.
 2009: 78.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 79.
 sezon 2007/2008: 89.
 sezon 2008/2009: 125.
 sezon 2009/2010: 41.

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1984
Szwajcarscy skoczkowie narciarscy